Même, Mème, Meme est, suivant le cas, un nom commun, un nom propre, un adjectif ou un adverbe qui peut désigner :

Adjectif et adverbe 
Même (du latin populaire *metipsimus, superlatif de *metipse, du latin classique egomet ipse, « en personne, moi-même ») évoque la similarité ou la surenchère.

Noms communs 
 Mème, élément de la culture d'une société humaine répliqué et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par d'autres individus ;
 Mème Internet, iconographie persistante au sein d'une communauté virtuelle.
 Même, en philosophie, peut désigner l'identité.

Personnes 
 Même de Dourdan (), ou Mesme, vierge martyre ; fêtée localement le 7 mai.
 Henry Jacques Le Même (1897-1997), architecte français

Toponymes 
 Meme, village de Birmanie ;
 Mémé, fleuve côtier du sud-ouest du Cameroun ;
 Meme, département du Cameroun ;
 Meme, village du Cameroun dans l'arrondissement de Bamusso ;
 Même, petit cours d’eau du nord-ouest de la France,
 Souvigné-sur-Même, commune française du département de la Sarthe ;
  est une forme dérivée vers le  du toponyme  :
 Sainte-Même, commune française du département de la Charente-Maritime,
 Saint-Même-le-Tenu, commune française du département de la Loire-Atlantique,
 Saint-Même-les-Carrières, commune française du département de la Charente,
 cirque de Saint-Même, réserve naturelle de Savoie.

Œuvres 
 Même si, pièce de théâtre de Christine Angot

Voir aussi

Références 

Homonymie de toponyme